Серне може да се односи на:

 Серне (Вијена), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Серне (Горња Рајна), насељено место у Француској, у департману Горња Рајна
 Серне (Горња Савоја), насељено место у Француској, у департману Горња Савоја
 Серне (Ер и Лоар), насељено место у Француској, у департману Ер и Лоар
 Серне (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Серне (Сена и Марна), насељено место у Француској, у департману Сена и Марна

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Серне“